Shimojō bezeichnet:

 Shimojō (Nagano), ein Ort in der japanischen Präfektur Nagano

Shimojō ist der Familienname folgender Personen:

 Atomu Shimojō (* 1946), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Masami Shimojō (1915–2004), japanischer Schauspieler
 Mitsu Shimojō (* 1955), japanischer Politiker
 Shimojō Yasumaro (1885–1966), japanischer Politiker
 Yoshiaki Shimojō (* 1954), japanischer Fußballspieler und -trainer